El Torneig de Rotterdam 2018, també conegut com a ABN AMRO World Tennis Tournament 2018, és una competició tennística disputada sobre pista dura interior que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 45a edició del torneig es va disputar entre el 12 i el 18 de febrer del 2018 al Ahoy Rotterdam de Rotterdam, Països Baixos.

El tennista suís Roger Federer va guanyar el segon títol de la temporada, i per tercer cop a Rotterdam (2005, 2012). Federer va decidir participar en el sorteig perquè es trobava a molt pocs punts darrere de Rafael Nadal i optava al número 1 del rànquing individual. Va aconseguir el seu objectiu en superar els quarts de final per sumar els punts necessaris, i recuperar el número 1 trencant diversos rècords tenint en compte la seva edat de 36 anys i que no ocupava aquest lloc des del 2012.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2018
ATP World Tour 2018